Alexandru G. Golescu – politico rumeno
 Nicolae Golescu – politico rumeno
 Ștefan Golescu – politico rumeno